Лёд:
 Лёд (вещество в физике и химии) — твёрдое агрегатное состояние вещества. Чаще всего — название замёрзшей воды.
 Лёд (в минералогии) — кристаллы природной воды.
 Сухой лёд — твёрдый диоксид углерода CO2.
 Аммиачный лёд — твёрдый аммиак.
 Метановый лёд — твёрдый метан.

См. также 
 Голубой лёд
 Синий лёд
 Чёрный лёд
 Лёд-девять (Лёд-9)
 Лёд и снег — журнал по гляциологии
 LED — значения